Dosi ima više značenja:
 Dosi (Bergamo)
 Dosi (Breša)
 Dosi (Kuneo)
 Dosi (Lodi)
 Dosi (Mantova)
 Dosi (Padova)
 Dosi (Pavija)
 Dosi (Verona)